Blankenbach ist der Name folgender Orte:

 Blankenbach, eine Gemeinde im Landkreis Aschaffenburg in Bayern
 Blankenbach (Hennef), ein Ortsteil im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen, 
 Blankenbach (Reichshof), ein Ortsteil von Reichshof im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Blankenbach (Sontra), ein Stadtteil von Sontra im nordhessischen Landkreis Werra-Meißner 
 Blankenbach (Gemeinde Braunau), Ortschaft in der Stadtgemeinde Braunau am Inn, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Blankenbach ist der Name folgender Flüsse:
 Blankenbach (Kahl), ein linker Zufluss der Kahl im Landkreis Aschaffenburg in Bayern

Blankenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Karlheinz Blankenbach (* 1955), deutscher Physiker